El nombre de Frederic Thesiger puede referirse a:

 Frederic Thesiger (2º Barón Chelmsford), (31 de mayo de 1827 – 9 de abril de 1905), General Británico.
 Frederic Thesiger (político), (primer Vizconde Chelmsford), (12 de agosto de 1868 - 1 de abril de 1933) político británico.